Woodhill bezeichnet:

Personen
 H Woodhill, australischer Rugbyspieler
 Constance Caroline Woodhill Naden (1858–1889), englische Dichterin und Philosophin

Orte
 Woodhill (Angus), Siedlung im schottischen Angus
 Woodhill (Neuseeland), Ortschaft in der neuseeländischen Region Auckland
 Woodhill (Gefängnis), Hochsicherheitsgefängnis in Milton Keynes, England

 sonstiges
 Woodhill (Wellington), Baudenkmal im neuseeländischen Wellington

Siehe auch:
 Wood Hill